Příjmení Macků nosí tyto osobnosti:

 Bedřich Macků (1879–1929), český fyzik a politik, meziválečný senátor a starosta Brna
 Evžen Macků (1932–1961), český sochař a kreslíř
 Hynek Macků (1841–1917), český politik, poslanec zemského sněmu
 Jan Macků, více osobností, viz rozcestník
 Michal Macků (* 1963), český fotograf
 Věra Macků (1929–2002), česká operetní herečka a zpěvačka

Podobná příjmení 
 Macek